Saint-Illiers peut désigner les localités françaises suivantes :

 Saint-Illiers-la-Ville, commune du canton de Bonnières-sur-Seine, dans le département des Yvelines, en région Île-de-France ;
 Saint-Illiers-le-Bois, commune du canton de Bonnières-sur-Seine, dans le département des Yvelines, en région Île-de-France.

Homonymie de toponyme